Hrašče (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna
 Hrašče (Vipava), een plaats in de Sloveense gemeente Vipava